Dzielnice i osiedla miast w Polsce:
 Wojska Polskiego – dzielnica miasta Gliwice

Osiedla mieszkaniowe w Polsce:
 Osiedle Wojska Polskiego

Ulice: 
 Ulica Wojska Polskiego